Список событий в автомобилестроении в ← 1935→  году:

События 

 17 апреля — на Горьковском автозаводе собрали юбилейный, стотысячный автомобиль. Им стала легковушка ГАЗ-А, которая отличалась от серийных машин не только гравировкой «100000» на сердцевине радиатора, но и двухцветной окраской.

 25 августа — собран первый автомобиль Тойота, грузовик . За основу был взят Форд, но двигатель и шасси были подобными автомобилям Шевроле. После нескольких месяцев испытаний, в конце года модель поступила в продажу.

 3 сентября — установлен абсолютный рекорд скорости в 484,620 км/ч гонщиком Малкольмом Кэмпбеллом на автомобиле Blue Bird.

 11 ноября — «Клуб антикварных автомобилей Америки» (The Antique Automobile Club of America) основан в Калифорнии. Старейшая организация такого типа в США издаёт журнал и имеет музей.

Представленные новые автомобили 
Renault Celtaquatre, претерпевший рестайлинг.

Сентябрь 
Renault Monaquatre модификации YN4.

Примечания 

Годы в истории автомобилей
Транспорт в 1935 году